Гомокон'югація (, ) —

 Орбітальне перекривання двох π-систем, розділених групою, яка не бере участі в кон'югації, наприклад, у гомоароматичних системах.
 Асоціація між основою та спряженою з нею кислотою через водневий зв'язок: B…HB (термін у цьому значенні IUPAC використовувати не рекомендує).

Джерела 
 

Хімічна термінологія